OFC-mästerskapet i futsal 1992 var det första oceaniska mästerskapet i futsal, turneringen hölls i Australien där tre länder deltog och som Australien vann före Vanuatu och Nya Zeeland.

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com

1992
Futsal i Australien
Futsalåret 1992
1992 i Australien
Internationella sportevenemang i Australien